ГНЦ — аббревиатура от Государственный Научный Центр, некоторые ГНЦ в России:

 ГНЦ РФ ОНПП «Технология»
 ГНЦ ИМБП
 ГНЦ РФ ФЭИ
 ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского
 ГНЦ ВБ «Вектор»
 ГНЦ «Институт иммунологии»

Другие 
 Аббревиатура от Гематологический научный центр — ГУ ГНЦ РАН.